Tout Delpech à l'Olympia est le troisième album live de Michel Delpech, enregistré à l'Olympia de Paris en , sorti en 1993 et édité chez Trema sous la référence 710417.

Liste des titres

Personnel 
 Chant : Michel Delpech
 Chœurs : P. Iara Goucalves
 Basse : Jean-Marc Jafet
 Drums : Kirt Rust
 Instruments électroniques : Patrick Bourgoin
 Guitare : Emmanuel Vergeade
 Saxophone, flûte : Patrick Bourgoin
 Réalisation, arrangements : Gérard Bikialo
 Enregistré et mixé par : Andy Scott

Album de Michel Delpech
Album live sorti en 1993
Album en concert à l'Olympia